

Lista premierów Togo

Bibliografia 
 World Statesmen - Togo

Polityka Togo